Oldsmobile Custom Cruiser Семейный универсал Американской автомобильной компании Oldsmobile. Выпускался с 1971 до 1992 года. За это время автомобиль сменил 3 поколения.

Первое поколение 
Выпускалось с 1971 по 1976 год, имело два двигателя. 6,6 л. V8 мощностью 185 л. с. Либо 7,5 л V8 мощностью 275 л. с. Оба двигателя были бензиновые и работали в паре с трехступенчатым автоматом.

Второе поколение 

Самое популярное поколение Oldsmobile Custom Cruiser (1977—1990) имело те же двигатели. 6,6 л. V8 мощностью 185 л. с.. Либо 7,5 л V8 мощностью 275 л. с.. В 1978 году покупателям предложили 6,6 л V8, работающий на дизельном топливе. А в 1980 году мотор 6,6 л. V8 заменили на пятилитровый, также восьмицилиндровый. До 1980 все работало на тей же коробке передач. 3-х ступенчатый автомат, но в 1981 году поставили другую коробку передач, 4-х ступенчатый автомат.

Третье поколение 
Последнее поколение (1991—1992) продержалось на конвейере лишь год. Он получил новый 5,0 литровый мотор V8 мощностью 170 л. с. Немного позднее появилась версия на 5,7 литра, также V8 которая выдавала 180 л. с. Двигатели также были сопряжены с 4-х ступенчатым автоматом.

Но третье поколение не увенчалось успехом. Вв 1990 году было продано чуть меньше чем 4000 экземпляров. В 1991 году было продано примерно 7,5 тыс. экземпляров. В 1992 году автомобиль сняли с конвейера.

Дизайн 
Внешне универсал выглядит хорошо, по поводу третьего поколения были небольшие споры. Особенностью дизайна кузова у первого и второго поколения были деревянные накладки по бокам, но это была всего лишь пленка под дерево.

Oldsmobile Custom Cruiser на многие годы вперед задал вектор развития универсалов.

Салон 

В салоне могло уместиться 5 человек. Если машина с третьим рядом сидений, то можно было усадить 7 человек (сидения третьего ряда были расположены против движения).

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=NNX2wxLS1A0

Автомобили Oldsmobile